Pierre-André Hélène est un historien et un historien de l’art, conservateur du Musée Maxim's comédien et auteur français, né dans le  le .

Biographie 
De 1988 jusqu'en 2004, il organise des visites privées de Paris, passionné qu'il est des . Avec le public le plus large, il partage sa passion pour les histoires d’Histoire au fil de multiples activités telles que des visites à thème, à la carte, à travers les nombreux quartiers de Paris. Anecdotes et souvenirs croustillants n’ont plus de secrets pour lui au fil des 200 thèmes de visites originales qu'il a créés.

En même temps et pendant quelques années, il s'est occupé avec son ex-épouse Véronique Fourcaud de faire vivre le château du Bosc en Aveyron, propriété de Nicole Tapié de Ceyléran, en y proposant des expositions, des visites guidées, des dîners aux chandelles et des spectacles musicaux.

Il crée en novembre 2004, le musée Art Nouveau Maxim's, à la demande de Pierre Cardin et  en a été pendant plus de 13 ans le conservateur. Pierre-André Hélène conservateur des collections présentait près de mille meubles et objets Art nouveau signés Majorelle, Guimard, Muller, Tiffany, Gallé, Toulouse-Lautrec... en situation d’appartement d’une élégante parisienne de la Belle Époque. Chaque année, au sein des collections, une thématique de La Belle Époque était revisité par le commissaire d'exposition Pierre-André Hélène lors d'une exposition temporaire.

Depuis 2017, Pierre-André Hélène, poste hebdomadairement des vidéos sur sa chaîne youtube : L'Histoire sans secrets

Édition 

Il a collaboré à plusieurs magazines tels que Distance et Monuments Historiques. Il est l'auteur aux éditions Vogele de : Toulouse-Lautrec à Montmartre, publié pour le centenaire de la mort du peintre en 2001. En 2004 il publie un ouvrage de référence sur la grande hôtellerie française, Palaces de France, vie et mémoire de l’extravagance présenté par de nombreux journaux et magazines tels  l’Express,  Femme actuelle, Le Figaro, Télérama… Après un historique du restaurant le Fouquet’s pour les cent ans de l'établissement, il a publié pour le groupe hôtelier Accor, Le Scribe, une légende au cœur de Paris, ouvrage sur l’histoire de l’hôtel Scribe, en 2008.

Radio 

De 2004 à 2011, il anime une chronique hebdomadaire sur l’histoire des maisons parisiennes pour la radio Aligre FM, 93.1,  dans l'émission Voix contre Oreille. Le 12 février 2012 Canal Académie  recevait Pierre-André Hélène dans l'émission de Marianne Durand-Lacaze, pour la promotion de son exposition Moi, Sarah Bernhardt qu'il a présentée au musée Maxim’s à Paris. En mars 2013 il intervient sur la radio France Bleu (de 1 min 20 à 3 min 15) en tant que conservateur du musée Maxim's (musée consacré à la belle époque et aux courtisanes) sur Les Cocottes - Reines du Paris 1900  à l'occasion du  livre de Catherine Guigon, Parigramme Éditions , 2012. Le 29 octobre 2013 et le 18 mars 2014, il est l'invité de Radio Courtoisie en tant que conservateur du musée Maxim's.

Télévision 

Il a participé à plus de 50 émissions de télévision, dont les plus connues sont Des racines et des ailes le 18 février 2004 avec Patrick de Carolis et Secrets d'histoire présenté par Stéphane Bern (Gatsby et les Magnifiques le  octobre 2013, Georges Clemenceau : un tigre au grand cœur le 3 décembre 2013, Sarah Bernhardt et Les Courtisanes le 19 août 2014. Il est invité  comme chroniqueur sur les chaînes de télévision, tant en reportage qu’en plateau, pour des sujets liés à l’histoire de  Paris, du monde du luxe et des palaces comme l'hôtel George-V, sur des chaines variées telles que TF1(Y’a pas photo : La sécurité dans les Palaces en avril 2000,  Photos de vacances : Les vacances dans les palaces en juillet 2000, Y’a pas photos : Le monde des Palaces en janvier 2002), France2(Télé Matin :  A la Table des Présidents en novembre 2009, Télé Matin : expo Sarah Bernhardt, février 2012, Secret d’Histoire Sarah Bernhardt  en aout 2013, Secret d’histoire en octobre 2013, Secret d’Histoire Clemenceau en novembre 2013) , France3 (Vie de château : La maison Opéra en 1996, Des racines et des Ailes en février 2004, soir 3 : Musée Maxim’s en juin 2005, Les Jupons de la Capitale en avril 2008,  Le plus grand musée du monde en février 2011, Le 19/20 : salon Spectaculaire en septembre 2011, Soir 3 : Exposition Sarah Bernhardt en décembre 2011, Mata Hari en juillet 2012), Arte (Musée Maxim’s en février 2008), M6 (E=M6 histoire : Napoléon en décembre 2002), TV5 monde (l'hôtel de Béhague en 2009) mais aussi à l’international, comme BBC (La grande Roue à Paris en avril 2001, BBC-Knowledge : Toulouse-Lautrec en juillet 2001 et L’Art Nouveau et les courtisanes en novembre 2011), NHK(European Life, mars 2001)...

Théâtre et spectacle 

Comme comédien, il a joué pendant quatre ans, de janvier 2004 à 2008, dans La Nouvelle Dame de chez Maxim’s sur la scène du restaurant Maxim's. Il a interprété en juillet 2008 le rôle du récitant dans Offenbach, chronique d’une grisette au festival de Lacoste et au palais Bulles de Théoule-sur-Mer.  En novembre 2010, il crée son premier one-man-show : Guitry, Feydeau, les femmes et moi qu'il présente au théâtre de Nesles (8 rue de Nesles, à Paris) rapidement suivi par d'autres pièces qu'il a joué au théâtre rue de Nesles : Parlez-nous d’amour en novembre 2011,  Je n’ai pas encore tout dit en novembre 2013 et J’ai encore quelque chose à dire : Sacha Guitry'  en 2014. La même année, il est également l'auteur de la pièce Moi, Colette et en 2015, de la pièce Moi, George Sand(une réussite pour Saison Culture et  Télématin) au Théâtre Maxim's, deux « seul-en-scène » retraçant la vie de deux des plus célèbres écrivains de France. En 2016, pour le théâtre Maxim's, il écrit un nouveau seul en scène : Moi, Marie, Marquise de Sévigné, une pièce retraçant sa vie à la cour et sa vie intime. En 2017, dans une nouvelle pièce il y retrace la vie de  de Sévigné dans Moi, Marie, Marquise de Sévigné.

Organisateur culturel 
 Voyages et découvertes depuis 1989 autour des palaces, tels que le Crillon, le Claridge's, le Lutetia, le Négresco, le Normandy, Eskualduna, Ruhl, .mais aussi autour du peintre Toulouse-Lautrec dans ses châteaux familiaux, à travers les capitales d'Europe  et de nombreux autres thèmes..
 Parmi les nombreuses visites et conférences dont il est l'auteur, citons entre autres, L'affaire du collier de la reine, entre Marie-Antoinette et le cardinal de Rohan, dont Pierre-André Hélène fait le récit  le vendredi 13 février 2004 à  l'hôtel de Rohan , proposé par le journal Télérama.
 En tant que directeur et  conservateur du musée Maxim's, Pierre-André Hélène a ouvert ce prestigieux établissement aux visiteurs et leur en fait découvrir tous les secrets.
 En 2014, il crée un nouveau concept de visites de Paris : les Paris Rolls Tours. Il s'agit d'un rendez-vous glamour avec la capitale  jumelé au charme qu'offre la célèbre  Rolls Royce.  La  Silver Wraith II vintage  dont Pierre-André Hélène est le propriétaire et le chauffeur vous emporte lors  d'un moment de rêve pour une (re)découverte de paris et des anecdotes qui ont forgé son histoire.

Conférences 
 Conférence le 15 février 2003 au  Musée Eugène-Carrière sur la vie de Toulouse-Lautrec.
 Conférence le 17 février 2015 à l'Espace Saint-Jean, sur les trains de luxe, lors du  organisé par les Amis du Musée de Melun
 Conférence le 19 juin 2010 au restaurant de la rue Royale sur l'histoire de  Maxim's 
 Conférence le 11 avril 2015 à Dinard, sur L'histoire des palaces en France.

Commissaire d'expositions

Tour Montparnasse dans la ville de Paris 
 1998 : Toulouse-Lautrec et les siens : du château du Bosc au sommet de Paris.

Musée Maxim's dans la ville de Paris 
 2006-2007 : Toulouse-Lautrec, 
 2007-2008 : Diner de Stars   
 2008-2009 : Toulouse-Lautrec, Au cirque !  
 2009-2010 : Palaces et Grands Hôtels de France   
 2010-2011 : À la Table des Présidents     
 2011-2012 : Moi, Sarah Bernhardt   
 2012-2013 : Le Grand Monde de Marcel Proust 
 2013-2014 : Moi, Colette  
 2014-2015 : Le mythe des courtisanes  
 2015-2016 :  Marlène Diétrich
 2016-2017 : SEM, Le Grand Monde de La Belle Époque

Villa Les Roches Brunes dans Ville de Dinard 
 2016 : Sarah Bernhardt, icône de la Belle Époque

Publications 
 Toulouse-Lautrec à Montmartre, Édition Vogele, 2003, 
 Palaces de France : Vie et mémoire de l'extravagance, Vogele, 2003, 360 p. 
 Les Lumières du Scribe, édition Groupe Accor, 2008

Podcasts Youtube : L'Histoire sans secret 
2017 : 
 L'Histoire sans secret #1  : La table du divorce
 L'Histoire sans secret #2  : Une duchesse capricieuse
 L'Histoire sans secret #3  : Les bagues du Maréchal
 L'Histoire sans secret #4  : Une garce à Hollywood
 L'Histoire sans secret #5  : La fistule de Louis XIV
 L'Histoire sans secret #6  : L'affaire du Collier de la Reine
 L'Histoire sans secret #7  : Sarah Bernhardt et ses fabuleuses tournées mondiales
 L'Histoire sans secret #8  : Les maîtresses du roi Louis XV
 L'Histoire sans secret #9  : Liane de Pougy courtisane, princesse et sainte
 L'Histoire sans secret #10 : Catherine de Beauvais, la femme qui apprit l'amour au Roi-Soleil
 L'Histoire sans secret #11 : Sem, l'écorcheur de la Belle Époque
 L'Histoire sans secret #12 : La vérité sur Cyrano de Bergerac
 L'Histoire sans secret #13 : la marquise de Pompadour, favorite éclairée
 L'Histoire sans secret #14 : La Belle Otero, reine des courtisanes
 L'Histoire sans secret #15 : Jean Gabin & Marlène Dietrich, une love story de star
 L'Histoire sans secret #16 : Le Couteau Criminel
 L'Histoire sans secret #17 : Comment commence une révolution...
 L'Histoire sans secret #18 : L'invention du striptease chic
 L'Histoire sans secret #19 : Un aligator parisien
 L'Histoire sans secret #20 : Les bals du Second Empire
 L’Histoire sans secret #21 : Un Palace perdu du Léman
 L’Histoire sans secret #22: Glamour-Palace : Evian
 L’Histoire sans Secret #23 Marcel Proust Amoureux
 L’Histoire sans Secret #24 Coco Chanel à Lausanne
 L’Histoire sans Secret #25 Sissi face à son destin
 L'Histoire sans Secret #26 Une impasse meurtrière au XVe siècle
 L'Histoire sans secret #bonus 1 : Un fantôme chez la marquise de Sévigné

Références

Liens externes 
 

Historien français du XXe siècle
Historien français du XXIe siècle